

Patronyme 

 Benjamin Finegold (né en 1969), joueur d'échecs américain ;
 Mei Feingold (née en 1982), chanteuse israélienne ;
 Russ Feingold (né en 1953), homme politique américain ;
 Suzanne Feingold (1904-1977), résistante et patronne de presse française.

Voir aussi 
 (19461) Feingold, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes découvert en .
 McCain-Feingold Act, loi fédérale des États-Unis qui limite les dépenses engagées en matière de publicités électorales.